Мочиоци могу да буду:

 Мочиоци (Ивањица), насеље у општини Ивањица, Република Србија
 Мочиоци (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Мочиоци (Сарајево), насеље у општини Стари Град, град Сарајево, Федерација БиХ